Педашка — название населённых пунктов на Украине:

 Педашка — бывшее село в Карловском районе Полтавской области.
 Педашка Первая — село в Зачепиловском районе Харьковской области.